Козимо I Медичи (Фиренца, 12. јун 1519- Фиренца, 21. април 1574) је био велики војвода Тоскане. Био је син Ђованија деле Банде Нере и Марије Салвијати.

Породично стабло 

Рођени 1519.
Умрли 1574.
Породица Медичи
Велике војводе Тоскане